M-lok kan syfta på:

 M (ånglok)
 M (ellok)